Ламилларье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Даду. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81133.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Тулузы, в 10 км к югу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 435 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 265 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 200 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 200 активных работали 187 человек (102 мужчины и 85 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 65 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн